

Сан-Антоніто — переписна місцевість в окрузі Берналільйо, штат Нью-Мексико
 Сан-Антоніто — переписна місцевість в окрузі Сокорро, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Сан-Антоніо (значення)